

Населені пункти та їхні частини
 Остоє — село в гміні Морди Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Остоє — село в гміні Ютросін Равицького повіту Великопольського воєводства

 Остоє — частина села Кшчонув у гміні Токарня Мисьленицького повіту Малопольського воєводства

Примітки